Galgenbergbach ist ein Gewässername:

 Galgenbergbach (Kleiner Kamp), rechter Zufluss des Kleinen Kamp bei Klein-Sieghardts, Markt Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich, der in den „Großen“ Kamp mündet
 Galgenbergbach (Riederngraben), linker Zufluss des Riederngrabens vor Bohlingen, Stadt Singen (Hohentwiel), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, der danach in die Radolfzeller Aach mündet
 Galgenbergbach (Wabe), rechter Zufluss der Wabe (Schunter) im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen

Siehe auch:

 Galgenberggraben